Auenbrugger ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Auenbrugger (1722–1809), österreichischer Mediziner und Librettist
 Marianne Auenbrugger (1759–1782), österreichische Pianistin und Komponistin; Tochter von Leopold Auenbrugger